Абу́ Сулейма́н () — арабская кунья и фамилия.

 Абу Сулейман Давуд аз-Захири — мусульманский богослов, правовед.
 Абу Сулейман аль-Хаттаби (931—998) — шафиитский хадисовед, филолог и лексикограф, автор сборников хадисов.
  — персидский философ, мутакаллим.
 Абу Сулейман Дауд Бенакети — историк, автор произведения «Сад учёных, об истории и родословиях» (Раузат-улы-ул-Елбаб фи маэ’грифетет-теварихве ел-Енсаб).
  — саудовская предпринимательница и активистка.
 Абу Сулейман ан-Насир — иракский террорист, один из лидеров международной исламистской террористической организации «Исламское государство» (ИГ).